Borgarey kan syfta på följande platser:

Island 

 Borgarey (ö i Island, Norðurland vestra), 
 Borgarey (ö i Island, Västfjordarna), 

Robotskapade Islandförgreningar